Na této stránce naleznete chronologický seznam významných osobností, které zemřely v roce 2022. Je možné přidávat i osobnosti, které ještě nemají vlastní článek, pokud je pravděpodobné, že splňují podmínku encyklopedické významnosti. Osobnosti jsou řazeny v rámci dnů abecedně podle příjmení, příp. pseudonymu.

Typická položka by měla mít strukturu:

 Jméno (či pseudonym), věk, národnost a povolání, příčina smrti (pokud je známa) a reference. Pokud z reference jednoznačně nevyplývá datum úmrtí, je vhodné to uvést poznámkou „oznámeno v tento den“.

Česko

Leden 
 1. ledna
 Zdeněk Hrabě, 80 let, hokejista

 2. ledna
 Viktor Vrabec, 80 let, filmový, televizní a divadelní herec

 3. ledna
 Zdeněk Štajnc, 73 let, grafik a výtvarník

 4. ledna
 Radmila Volková-Ambrožová, 96 let, herečka

 8. ledna
 Stanislav Rudolf, 89 let, spisovatel, scenárista, redaktor a pedagog

 9. ledna
 Dušan Klein, 82 let, režisér a scenárista

 10. ledna
 Vojtěch Javora, 86 let, hudební skladatel

 13. ledna
 Vítězslav Bouchner, 74 let, herec
 Josef Rusek, 83 let, zoolog

 16. ledna
 Hana Horká, 57, zpěvačka
 19. ledna
 Milan Galvas, 72 let, právník

 20. ledna
 Jiří Plachý, 75 let, herec

 23. ledna
 Radan Dolejš, 57 let, scenárista, hudebník, historik a dramaturg
 Eduard Marek, 104 let, skaut a politický vězeň

 26. ledna
 Roman Ráž, 86 let, spisovatel, dramatik, dramaturg a scenárista
 27. ledna
 Petr Našic, 57 let, fotograf

 28. ledna
 Viktor Ráža, 96 let, válečný veterán
 31. ledna
 Jiří Kyncl, 59 let, rychlobruslař
 Radko Pytlík, 93 let, spisovatel, publicista, literární historik a editor

Únor 
 3. února
 Ludmila Vaňková, 94 let, spisovatelka

 5. února
 Ivan Kučírek, 75 let, cyklista

 7. února
 Jakub Gurecký, 16 let, motocyklový závodník

 8. února
 Václav Jelínek, 77 let, špión

 10. února
 Hubert Krejčí, 77 let, herec, dramatik

 13. února
 Dana Hlobilová, 93 let, výtvarnice

 15. února
 Jiří Srkal, 93 let, motocyklový závodník

 17. února
 František Lobkowicz, 74 let, římskokatolický biskup

 20. února
 Jan Pavlásek, 98 let, skaut

 21. února
 Milena Šimsová, 89 let, archivářka a historička

 24. února
 Jan Žižka, 67 let, hudebník

 26. února
 Zora Dvořáková, 87 let, historička

 27. února
 Vítězslav Kotásek, 75 let, fotbalista

Březen 
 10. března
 Martin Komárek, 45, let, český reprezentant v dřevorubeckém sportu
 Alena Šrámková, 92 let, architektka
 Eva Zaoralová, 89 let, publicistka, vysokoškolská učitelka

 12. března
 Jaroslav Wykrent, 78 let, hudební skladatel
 František Zavadil, 92 let, komunistický politik, předseda MěNV Valašské Meziříčí

 14. března
 Věra Gissingová, 93 let, česko-britská spisovatelka
 Emil Kintzl, 88 let, propagátor Šumavy

 16. března
 Pavel Bobošík, 58 let, podnikatel ve sklářském průmyslu

 17. března
 Jaroslav Kurzweil, 95 let, matematik

 21. března
 Martin Hampl, 81 let, geograf

 22. března
 Vlasta Winkelhöferová, 90 let, japanoložka

 27. března
 Jaroslav Falta, 71 let, vicemistr světa v motokrosu

 28. března
 Zdeněk Kolářský, 90 let, sochař

 31. března
 Jiří Kaše, 75 let, historik umění
 Jan Knaisl, 74 let, pedagog a publicista
 Leoš Středa, 58 let, lékař
 Jiří Šalamoun, 86 let, český výtvarník, ilustrátor, autor kreslených filmů a plakátů

Duben 
 3. dubna
 Zdeněk Janík, 98 let, básník

 5. dubna
 Josef Panáček, 84 let, sportovní střelec, olympijský vítěz

 6. dubna
 Blanka Vogelová, 64 let, výtvarnice

 7. dubna
 Josef Alois Náhlovský, 72 let, komik, bavič a příležitostný herec
 Hana Truncová, 97 let, redaktorka, politická vězeňkyně

 14. dubna
 Tichomir Mirkovič, 93 let, válečný veterán

 15. dubna
 Vlasta Pospíšilová, 87 let, česká animátorka

 20. dubna
 Antonín Kachlík, 99 let, režisér

 22. dubna
 Ignác Antonín Hrdina, 69 let, premonstrát
 Leo Švančara, 59 let, mystik a hudebník

 23. dubna
 Dimitrij Kadrnožka, 98 let, malíř a grafik

 27. dubna
 Bořivoj Hnízdo, 70 let, politolog a vysokoškolský učitel
 Vlasta Prachatická, 92 let, sochařka

Květen 
 2. května
 Jan Kostrhun, 79 let, spisovatel, scenárista a politik
 Radim Uzel, 82 let, gynekolog, sexuolog a regionální politik

 3. května
 Meda Mládková, 102 let, sběratelka umění, historička

 5. května
 František Plass, 78 let, fotbalista

 11. května
 Josef Šorm, 90 let, volejbalista
 Vlastislav Toman, 92 let, novinář, spisovatel dobrodružných knih a scenárista komiksů

 15. května
 Marie Durnová, 78 let, herečka
 Petr Kužvart, 66 let, právník

 16. května
 Josef Abrhám, 82 let, herec

 17. května
 Martin Šustr, 31 let, fotbalista

 18. května
 Hana Bauerová, 91 let, herečka

 21. května
 Jiří Václav Hampl, 92 let, sochař

 21. května
 Jiří Zídek, 78 let, český basketbalista

 27. května
 Lenka Šmídová, 60 let, operní pěvkyně

 30. května
 Helena Bambasová, 63 let, diplomatka

Červen 
 1. června
 Jaroslav Marčík, 66 let, fotbalista

 2. června
 Jaroslav Vízner, 84 let, herec a režisér
 Jaromír Vogel, 78 let, hudební skladatel

 5. června
 Václav Týfa, 79 let, trumpetista

 9. června
 Břetislav Olšer, 75 let, publicista

 11. června
 Stanislav Fišer, 90 let, divadelní a filmový herec a dabér

 12. června
 Jaroslav Jugas, 76 let, fotbalista
 Věslav Michalik, 59 let, politik

 14. června
 Dalimil Klapka, 89 let, herec a dabér

 15. června
 Miluška Havlůjová, 93 let, politická vězeňkyně
 Miroslav Koval, 77 let, kreslíř a fotograf
 Marie Alžběta Salm-Reifferscheidt-Raitz, 90 let, hraběnka

 18. června
 Zdeněk Velíšek, 89 let, spisovatel a novinář

 21. června
 Lisa Miková, 100 let, módní návrhářka
 Jaroslav Škarvan, 78 let, házenkář

 22. června
 Ján Zákopčaník, 63 let, meteorolog

 25. června
 Karel Meloun, 72 let, sochař

 29. června
 Blanka Kulínská, 87 let, sbormistryně a pedagožka

 30. června
 Drahomíra Drobková, 87 let, operní pěvkyně
 Ervín Kukuczka, 78 let, básník, duchovní a publicista

Červenec 
 8. července
 Libor Krejcar, 60 let, sochař

 11. července
 Josef Kaufman, 95 let, válečný veterán

 14. července
 Marie Michajlovičová, 100 let, válečná veteránka
 Ivana Trumpová, 73 let, modelka
 Jiří Večerek, 78 let, fotbalista

 21. července
 Milan Dvořák, 87 let, fotbalista
 Milada Skulinová-Albínová, 100 let, herečka

 23. července
 Jan Jůn, 77 let, novinář

 28. července
 Zdeněk Kepák, 84 let, hokejista

Srpen 
 1. srpna
 Eduard Parma, 72 let, hudební skladatel

 3. srpna
 Antonín Juran, 79 let, fotbalista

 5. srpna
 Felix Kolmer, 100 let, skaut, přeživší holokaustu
 Karel Richter, 96 let, herec

 7. srpna
 Rostislav Václavíček, 75 let, fotbalista

 13. srpna
 Mojmír Petráň, 99 let, lékař a vynálezce

 16. srpna
 František Fiktus, 93 let, fotbalista

 17. srpna
 Zdeněk Mraček, 92 let, neurochirurg a regionální politik

 20. srpna
 Olga Valeská, 81 let, novinářka

 22. srpna
 Jiří Pechar, 93 let, filozof a estetik

 26. srpna
 Hana Zagorová, 75 let, zpěvačka

 31. srpna
 Ivar Otruba, 89 let, krajinářský architekt

Září 
 2. září
 Vladimír Medek, 82 let, překladatel

 7. září
 Karel Polišenský, 79 let, herec

 9. září
 Petr Feyfar, 82 let, psycholog, dramaturg a divadelní publicista

 10. září
 Hugo Engelhart, 96 let, lékař

 12. září
 Přemysl Houška, 50 let, herec

 14. září
 Bedřich Jansa, 85 let, činoherní, operetní a operní režisér

 17. září
 Vlado Milunić, 81 let, architekt

 19. září
 Vladimír Podborský, 90 let, archeolog

 22. září
 Richard Dvořák, 66 let, skladatel scénické hudby

 23. září
 Jiří Hůla, 78 let, výtvarník

 28. září
 Karel Bartoň, 80 let, herec

 29. září
 Lubomír Malý, 84 let, violista

 30. září
 Dušan Šrámek, 60 let, disident a novinář
 Rudolf Zavadil, 71 let, fotbalista

Říjen 
 3. října
 Jana Gazdíková, 79 let, herečka

 8. října
 Jan Czech, 71 let, divadelní teoretik

 10. října
 Karel Pezl, 95 let, voják, armádní generál, bývalý náčelník generálního štábu

 11. října
 Jaroslav Čejka, 86 let, tanečník a herec-mim

 13. října
 Elen Tanasco, 102 let, tanečnice

 15. října
 Valentina Thielová, 89 let, herečka

 16. října
 Petra Oriešková, 81 let, malířka
 Josef Somr, 88 let, herec

 20. října
 Jiří Markovič, 79 let, kriminalista

 21. října
 Gustav Oplustil, 96 let, televizní a rozhlasový scenárista, dramaturg, režisér a příležitostný herec malých rolí

 22. října
 Otmar Brancuzský, 66 let, herec a dabér

 23. října
 Jiří Kraus, 87 let, lingvista
 Libor Pešek, 89 let, dirigent

 25. října
 Zuzana Burianová, 75 let, herečka
 Miroslav Termer, 79 let, hokejista

 31. října
 Michal Ambrož, 68 let, zpěvák a kytarista

Listopad 
 2. listopadu
 Libuše Hlubučková, 85 let, šperkařka

 5. listopadu
 Eva Melmuková, 90 let, evangelická teoložka a historička

 6. listopadu
 Markéta Goetz-Stankiewicz, 95 let, literární teoretička

 8. listopadu
 Marie Poledňáková, 81 let, režisérka, scenáriska a podnikatelka

 13. listopadu
 Věra Jordánová, 94 let, režisérka

 14. listopadu
 Josef Forbelský, 91 let, pedagog, lingvista a překladatel
 Jan Nekovář, 59 let, matematik
 Pavel Vaculík, 73 let, hudební skladatel

 15. listopadu
 Jaromír Jágr starší, 82 let, lední hokejista

 19. listopadu
 Evženie Rážová, 62 let, kostýmní výtvarnice

 20. listopadu
 Václav Kefurt, 88 let, zahradník
 Pavel Smetáček, 82 let, jazzový klarinetista a saxofonista

 28. listopadu
 Zdeněk Hrabica, 86 let, spisovatel literatury faktu, publicista a novinář
 Tomáš Kvapil, 66 let, politik

 29. listopadu
 Radim Šrám, 83 let, lékař

Prosinec 
 1. prosince
 Olaf Hanel, 79 let, sochař

 5. prosince
 František Dostál, 84 let, fotograf
 Eduard Ovčáček, 89 let, grafik a sochař

 7. prosince
 Jaroslav Bogdálek, 93 let, lyžař
 George Leonard Johnson, , Squadron leader, poslední žijící člen 617. peruti RAF, který se zúčastnil za 2. světové války náletu na hráze 

 8. prosince
 Jiří Svoboda (kněz), 81 let, katolický teolog

 9. prosince
 Čeněk Růžička, 76 let, romský aktivista

 12. prosince
 Zoe Klusáková-Svobodová, 97 let, ekonomka

 16. prosince
 Antonín Bajaja, 80 let, spisovatel

 17. prosince
 Jiří Kománek, 85 let, fotbalista

 18. prosince
 Ladislav Trojan, 90 let, herec

 25. prosince
 Martin Těšitel, 58 let, dabingový režisér

 29. prosince
 Eva Matalová, 89 let, česká herečka

 30. prosince
 Arnošt Moulík, 88 let, český dirigent

 31. prosince
 Miroslav Vacek, 87 let, generál a ministr národní obrany

Svět

Leden 
 1. ledna
 Gergely Homonnay, 52 let, maďarský spisovatel

 2. ledna
 Jens Jørgen Hansen, 82 let, dánský fotbalista
 Richard Leakey, 77 let, keňský politik a paleontolog

 3. ledna
 Mordechaj Ben Porat, 98 let, izraelský politik
 Viktor Sanějev, 76 let, bývalý sovětský trojskokan gruzínské národnosti

 4. ledna
 Rolf-Dieter Amend, 72 let, německý trenér

 5. ledna
 Enrico Berti, 86 let, italský filosof
 Francisco Álvarez Martínez, 96 let, španělský římskokatolický kněz
 Olga Szabóová-Orbánová, 83 let, rumunská sportovní šermířka

 6. ledna
 Sidney Poitier, 94 let, americký herec, producent a režisér

 8. ledna
 Michael Lang, 77 let, americký koncertní promotér

 9. ledna
 Tošiki Kaifu, 91 let, japonský politik
 Bob Saget, 65 let, americký herec a moderátor

 10. ledna
 Aura Herzogová, 97 let, izraelská aktivistka
 Burke Shelley, 71 let, velšský baskytarista, člen Budgie

 11. ledna
 Ahmet Çalık, 27 let, turecký fotbalista
 David Sassoli, 65 let, italský politik a novinář, předseda Evropského parlamentu

 14. ledna
 Alice von Hildebrand, 98 let, americká filozofka

 15. ledna
 Steve Schapiro, 87 let, americký fotograf

 16. ledna
 Ibrahim Boubacar Keïta, 76 let, bývalý malijský prezident

 18. ledna
 Francisco Gento, 88 let, španělský fotbalista
 Anatolij Novikov, 75 let, sovětský judista

 19. ledna
 Hans-Jürgen Dörner, 70 let, východoněmecký fotbalista
 Stanisław Grędziński, 76 let, polský atlet
 Gaspard Ulliel, 37 let, francouzský herec

 20. ledna
 Heidi Bieblová, 80 let, německá alpská lyžařka
 Marvin Lee Aday, 74 let, americký rockový a pop-rockový zpěvák přezdívaný Meat Loaf

 21. ledna
 Clark Gillies, 67 let, kanadský hokejista

 22. ledna
 António Lima Pereira, 69 let, portugalský fotbalista

 24. ledna
 Szilveszter Csollány, 51 let, maďarský olympijský vítěz a mistr světa v sportovní gymnastice (kruhy)

 25. ledna
 Wim Jansen, 75 let, nizozemský fotbalista

 28. ledna
 Paolo Gioli, 79 let, italský režisér a fotograf

 29. ledna
 Kohei Jošijuki, 76 let, japonský fotograf

 30. ledna
 Francis Apesteguy, 69 let, francouzský fotograf

Únor 
 2. února
 László Szigeti, 64 let, slovenský politik
 Monica Vittiová, 90 let, italská herečka

 6. února
 Ronnie Hellström, 72 let, švédský fotbalový brankář

 7. února
 Ivan Hudec, 74 let, slovenský politik

 8. února
 Luc Montagnier, 89 let, francouzský biolog

 9. února
 Ian McDonald, 75 let, britský hudebník

 10. února
 Eduard Kukan, 82 let, slovenský politik
 Nikolaj Manošin, 83 let, ruský fotbalista

 12. února
 Zinaida Kirijenková, 88 let, ruská herečka
 Ivan Reitman, 76 let, kanadský režisér

 14. února
 Julio Morales, 76 let, uruguayský fotbalista

 16. února
 Luigi De Magistris, 95 let, italský římskokatolický kněz
 Hans-Georg Dulz, 85 let, německý fotbalista
 Gail Seymour Halvorsen, 101 let, pilot letectva USA- Kandy bombardér

 17. února
 Máté Fenyvesi, 88 let, maďarský fotbalista

 18. února
 Pavol Dubček, 73 let, lékař (syn Alexandra Dubčeka)
 Héctor Pulido, 79 let, mexický fotbalista

 19. února
 Gary Brooker, 76 let, britský zpěvák
 Kakuiči Mimura, 90 let, japonský fotbalista

 20. února
 Ivan Matušík, 91 let, slovenský architekt

 21. února
 Ernie Andrews, 94 let, americký jazzový zpěvák
 Na'va Arad, 83 let, izraelská politička

 22. února
 Mark Lanegan, 57 let, americký zpěvák

 23. února
 Ion Adrian Zare, 62 let, rumunský fotbalista

 24. února
 Jan Gomola, 80 let, polský fotbalista
 Vitalij Skakun, 25 let, hrdina Ukrajiny

Březen 
 1. března
 Jevhen Malyšev, 19 let, ukrajinský biatlonista

 2. března
 Kenneth Duberstein, 77 let, americký politik
 Andrej Suchověckij, 47 let, ruský generál

 4. března
 Maryan Wisniewski, 85 let, francouzský fotbalista

 5. března
 Agostino Cacciavillan, 95 let, italský kardinál
 Vladimir Žoga, 28 let, proruský separatista

 6. března
 Giuseppe Wilson, 76 let, italský fotbalista

 7. března
 Avraham Hirschson, 81 let, izraelský politik

 8. března
 Tomás Boy, 70 let, mexický fotbalista

 9. března
 Justice Christopher, 40 let, nigerijský fotbalista
 Inge Deutschkronová, 99 let, německo-izraelská novinářka

 10. března
 Jürgen Grabowski, 77 let, německý fotbalista

 11. března
 Rupiah Banda, 85 let, bývalý zambijský prezident

 13. března
 Vic Elford, 86 let, britský automobilový závodník
 William Hurt, 71 let, americký herec
 Brent Renaud, 50 let, americký fotožurnalista a režisér

 14. března
 Ľubomír Roman, 77 let, slovenský herec a politik

 21. března
 Vesna Bosanacová, 73 let, chorvatská lékařka

 23. března
 Madeleine Albrightová, 84 let, americká politička

 24. března
 Kirk Baptiste, 58 let, americký atlet
 Štefan Páll, 82 let, slovenský fotbalista

 25. března
 Taylor Hawkins, 50 let, americký bubeník
 Dirck Halstead, 85 let, americký fotograf

 27. března
 Titus Buberník, 88 let, slovenský fotbalista
 Ajaz Mutalibov, 83 let, ázerbajdžánský politik
 Alexandra Zabelinová, 85 let, sovětská fleretistka

 28. března
 Naci Erdem, 91 let, turecký fotbalista
 Antonios Naguib, 87 let, egyptský kardinál

 30. března
 Ľubomír Belás, 64 let, slovenský filozof
 Egon Franke, 86 let, polský šermíř

 31. března
 Georgi Atanasov, 88 let, bulharský politik
 Rıdvan Bolatlı, 93 let, turecký fotbalista
 Patrick Demarchelier, 78 let, francouzský fotograf
 Zoltán Friedmanszky, 87 let, maďarský fotbalista
 Horst Wruck, 75 let, východoněmecký fotbalista

Duben 
 2. dubna
 Leonel Sánchez, 85 let, chilský fotbalista

 4. dubna
 Donald Baechler, 65 let, americký malíř
 Jerry Uelsmann, 87 let, americký fotograf

 5. dubna
 Sidney Altman, 82 let, kanadský chemik
 Joaquim Carvalho, 84 let, portugalský fotbalista
 Bjarni Tryggvason, 76 let, kanadský astronaut

 6. dubna
 Karol Divín, 86 let, slovenský krasobruslař
 Vladimir Žirinovskij, 75 let, ruský politik

 7. dubna
 Ludwik Dorn, 67 let, polský politik

 10. dubna
 Estela Rodríguezová, 54 let, kubánská judistka

 12. dubna
 Gilbert Gottfried, 67 let, americký herec
 Sergej Jašin, 60 let, sovětský lední hokejista

 13. dubna
 Letizia Battaglia, 87 let, italská fotografka
 Michel Bouquet, 96 let, francouzský herec
 Wolfgang Fahrian, 80 let, německý fotbalista
 Freddy Rincón, 55 let, kolumbijský fotbalista

 15. dubna
 Mike Bossy, 65 let, kanadský hokejista

 16. dubna
 Joachim Streich, 71 let, německý fotbalista
 Klára Kuzmová, 66 let, slovenská klasická archeoložka

 17. dubna
 Milan Mrukvia, 76 let, slovenský hokejista

 18. dubna
 Lidija Alfejevová, 76 let, ruská atletka

 19. dubna
 Kane Tanakaová, 119 let, nejstarší žijící člověk na světě

 20. dubna
 Javier Lozano Barragán, 89 let, mexický kardinál
 Jacques Perrin, 80 let, francouzský herec
 Erwina Ryśová-Ferensová, 67 let, polská rychlobruslařka

 21. dubna
 Mwai Kibaki, 90 let, bývalý prezident Keni

 22. dubna
 Guy Lafleur, 70 let, kanadský hokejista
 Marcus Leatherdale, 69 let, kanadský fotograf
 Viktor Zvjahincev. 71 let, ukrajinský fotbalista

 23. dubna
 Orrin Hatch, 88 let, americký politik

 26. dubna
 Klaus Schulze, 74 let, německý hudebník

 27. dubna
 Carlos Amigo Vallejo, 87 let, španělský kardinál

 29. dubna
 Pavol Mešťan, 75 let, slovenský pedagog

Květen 
 1. května
 Naftali Blumenthal, 100 let, izraelský politik
 Ilan Gil'on, 65 let, izraelský politik
 Ivica Osim, 80 let, bosenský fotbalista a trenér

 3. května
 Tony Brooks, 90 let, anglický automobilový závodník
 Stanislav Šuškevič, 87 let, běloruský politik

 4. května
 Albin Julius, 54 let, rakouský hudebník

 5. května
 Leo Wilden, 85 let, německý fotbalista

 7. května
 Jurij Averbach, 100 let, ruský šachista

 9. května
 Jody Lukoki, 29 let, nizozemský fotbalista konžského původu

 10. května
 Leonid Kravčuk, 88 let, ukrajinský politik

 11. května
 Henk Groot, 84 let, nizozemský fotbalista

 14. května
 Hermann Stöcker, 84 let, východoněmecký fotbalista

 17. května
 Vangelis, 79 let, řecký hudební skladatel

 19. května
 Dušan Kabát, 77 let, slovenský fotbalista

 21. května
 Marco Cornez, 64 let, chilský fotbalista

 22. května
 Kanamat Botašev, 63 let, ruský pilot

 24. května
 Ouka Leele, 64 let, španělská fotografka

 26. května
 Andrew Fletcher, 60 let, anglický hudebník
 Ray Liotta, 67 let, americký herec
 Ciriaco de Mita, 94 let, italský politik, bývalý italský premiér
 Alan White, 72 let, britský bubeník

 27. května
 Angelo Sodano, 94 let, italský kardinál

 28. května
 Evaristo Carvalho, 80 let, prezident Svatého Tomáše a Princova ostrova
 Bujar Nishani, 55 let, albánský prezident

 30. května
 Boris Pahor, 108 let, slovinský spisovatel

 31. května
 Jacques N'Guea, 66 let, kamerunský fotbalista

Červen 
 1. června
 István Szőke, 75 let, maďarský fotbalista
 Takejoši Tanuma, 93 let, japonský fotograf

 3. června
 Goran Sankovič, 42 let, slovinský fotbalista

 4. června
 Dmitrij Kovtun, 56-57 let, ruský podnikatel

 6. června
 Valerij Rjumin, 82 let, ruský kosmonaut

 7. června
 Marco Luzzago, 71 let, italský šlechtic, velmistr maltézského řádu

 9. června
 Billy Bingham, 90 let, severoirský fotbalista a trenér
 Matt Zimmerman, 87 let, kanadský herec

 11. června
 Bernd Bransch, 77 let, východoněmecký fotbalista

 14. června
 Davie Wilson, 85 let, skotský fotbalista

 17. června
 Jean-Louis Trintignant, 91 let, francouzský herec

 21. června
 Patrizia Cavalli, 75 let, italská básnířka

 22. června
 Jonny Nilsson, 79 let, švédský rychlobruslař
 Jüri Tarmak, 75 let, estonský výškař

 23. června
 Stien Baasová-Kaiserová, 84 let, nizozemská rychlobruslařka

 25. června
 Javier Cárdenas (fotbalista), 69 let, mexický fotbalista

Červenec 
 1. července
 Technoblade, 23 let, americký youtuber a streamer (oznámeno v tento den)

 2. července
 Andy Goram, 58 let, skotský fotbalista

 4. července
 Cláudio Hummes, 87 let, brazilský kardinál
 Janusz Kupcewicz, 66 let, polský fotbalista

 5. července
 Manny Charlton, 80 let, skotský kytarista

 6. července
 James Caan, 82 let, americký herec

 8. července
 Šinzó Abe, 67 let, japonský politik a premiér
 José Eduardo dos Santos, 79 let, angolský exprezident

 9. července
 Barbara Thompson, 77 let, anglická saxofonistka
 András Törőcsik, 67 let, maďarský fotbalista

 10. července
 Ján Solovič, 88 let, slovenský spisovatel

 14. července
 Jürgen Heinsch, 82 let, východoněmecký fotbalista
 Erica Pedretti, 92 let, švýcarská spisovatelka
 Pleun Strik, 78 let, nizozemský fotbalista
 Ivana Trumpová, 73 let, modelka a bývalá manželka Donalda Trumpa

 15. července
 Ivan Bajo, 86 let, slovenský horolezec
 Lourdes Grobetová, 81 let, mexická fotografka
 Georgij Jarcev, 74 let, ruský fotbalista a trenér
 Paul Ryder, 58 let, anglický baskytarista

 17. července
 Francesco Rizzo, 79 let, italský fotbalista

 18. července
 Claes Oldenburg, 93 let, švédsko-americký sochař

 19. července
 Michael Henderson, 71 let, americký zpěvák
 Ruslana Pysanka, 56 let, ukrajinská herečka

 21. července
 Uwe Seeler, 85 let, německý fotbalista

 24. července
 Tamar Ešel, 102 let, izraelská diplomatka

 25. července
 David Trimble, 77 let, britský politik

 26. července
 James Lovelock, 103 let, britský anglický vědec, environmentalista a futurolog
 Andrejs Rubins, 43 let, lotyšský fotbalista

 28. července
 József Kardos, 62 let, maďarský fotbalista

 30. července
 Juris Hartmanis, 94 let, americký informatik

 31. července
 Hartmut Heidemann, 81 let, německý fotbalista
 Fidel Ramos, 94 let, filipínský exprezident
 Bill Russell, 88 let, americký basketbalista
 Ajman az-Zaváhirí, 71 let, člen al-Káidy

Srpen 
 3. srpna
 Villiam Vecchi, 73 let, italský fotbalový brankář

 7. srpna
 Roger E. Mosley, 83 let, americký herec
 Anatolij Filipčenko, 94 let, ruský kosmonaut

 8. srpna
 Lamont Dozier, 81 let, americký skladatel a hudební producent
 Ingemar Erlandsson, 64 let, švédský fotbalista
 Olivia Newton-Johnová, 73 let, australská herečka
 Zofia Posmysz, 98 let, polská spisovatelka
 Jozef Tomko, 98 let, slovenský kardinál

 9. srpna
 Alberto Orzan, 91 let, italský fotbalista
 10. srpna
 Kiril Dojčinovski, 78 let, makedonský fotbalista
 Fernando Chalana, 63 let, portugalský fotbalista

 11. srpna
 Jean-Jacques Sempé, 89 let, francouzský ilustrátor
 József Tóth, 70 let, maďarský fotbalista

 12. srpna
 Aharon Jadlin, 96 let, izraelský politik
 Wolfgang Petersen, 81 let, německý filmový režisér
 José Luis Pérez-Payá, 94 let, španělský fotbalista
 Vjačeslav Semjonov, 74 let, ukrajinský fotbalista

 14. srpna
 Anne Heche, 53 let, americká herečka

 18. srpna
 Rolf Kühn, 92 let, německý klarinetista a saxofonista

 19. srpna
 Warren Bernhardt, 83 let, americký klavírista

 20. srpna
 Darja Duginová, 29 let, ruská novinářka

 23. srpna
 Creed Taylor, 93 let, americký hudební producent

 24. srpna
 Tim Page, 78 let, anglický fotograf
 Joseph E. Tata, 85 let, americký herec
 Orlando de la Torre, 78 let, peruánský fotbalista

 27. srpna
 Milutin Šoškić, 84 let, srbský fotbalista

 28. srpna
 Peter Stephan Zurbriggen, 79 let, švýcarský arcibiskup

 29. srpna
 Charlbi Dean, 32 let, jihoafrická herečka

 30. srpna
 Gheorghe Berceanu, 72 let, rumunský zápasník
 Michail Gorbačov, 91 let, ruský politik, poslední vůdce Sovětského svazu
 Don Lind, 92 let, americký astronaut

 31. srpna
 Alexander Horváth, 83 let, slovenský fotbalista

Září 
 1. září
 Ľudovít Komadel, 94 let, slovenský plavec
 Ravil Ulfatovič Maganov, 67 let, ruský manažer, sebevražda

 2. září
 Frank Drake, 92 let, americký astrofyzik
 Manuel Duarte, 77 let, portugalský fotbalista

 4. září
 Boris Lagutin, 84 let, sovětský boxer
 Peter Straub, 79 let, americký spisovatel

 7. září
 Piet Schrijvers, 75 let, nizozemský fotbalista

 8. září
 Alžběta II., 96 let, britská královna

 10. září
 William Klein, 96 let, americký fotograf

 11. září
 Javier Marías, 70 let, španělský romanopisec
 Alain Tanner, 92 let, švýcarský režisér

 12. září
 Ramsey Lewis, 87 let, americký klavírista

 13. září
 Jean-Luc Godard, 91 let, francouzsko-švýcarský režisér a scenárista
 Ken Starr, 76 let, americký právník

 14. září
 Irene Papasová, 96 let, řecká herečka
 Mária Wittner, 85 let, maďarská politička
 Henry Silva, 85 let, americký herec

 15. září
 Brian Binnie, 69 let, americký astronaut
 Saul Kripke, 81 let, americký filozof

 18. září
 Mustafa Dağıstanlı, 91 let, turecký zápasník
 Eljakim Ha'ecni, 96 let, izraelský politik

 19. září
 Valerij Poljakov, 80 let, ruský kosmonaut

 22. září
 Hilary Mantelová, 70 let, britská spisovatelka
 Ladislav Švihran, 90 let, slovenský spisovatel

 23. září
 Franciszek Pieczka, 94 let, polský herec
 Louise Fletcherová, 88 let, americká herečka

 24. září
 Pharoah Sanders, 81 let, americký saxofonista

 25. září
 Andrés Prieto, 93 let, chilský fotbalista

 26. září
 Júsuf al-Karadáví, 96 let, islámský teolog
 Ronney Pettersson, 82 let, švédský fotbalista

 27. září
 Anne van der Bijl, 94 let, nizozemský misionář
 Bruno Bolchi, 82 let, italský fotbalista

 28. září
 Coolio, 59 let, americký rapper
 David Gottesman, 96 let, americký podnikatel

 30. září
 François Remetter, 94 let, francouzský fotbalista

Říjen 
 2. října
 Sacheen Littlefeather, 75 let, americká herečka
 Eamonn McCabe, 74 let, britský fotograf

 3. října
 Per Bredesen, 91 let, norský fotbalista
 Douglas Kirkland, 88 let, kanadský fotograf
 Jerzy Urban, 89 let, polský novinář a politik
 Florin Zalomir, 41 let, rumunský šermíř

 4. října
 Günter Lamprecht, 92 let, německý herec
 Loretta Lynnová, 90 let, americká zpěvačka
 Jesús del Muro, 84 let, mexický fotbalista
 Jürgen Sundermann, 82 let, německý fotbalista a trenér

 6. října
 Phil Read, 83 let, anglický motocyklový závodník

 7. října
 Davron Gaipov, 61 let, uzbecký zpěvák

 9. října
 Bruno Latour, 75 let, francouzský filozof

 10. října
 Sergio Brighenti, 90 let, italský fotbalista

 11. října
 Angela Lansburyová, 96 let, britsko–americká herečka

 12. října
 Stanislav Izakovič, 62 let, slovenský fotbalista

 14. října
 Robbie Coltrane, 72 let, skotský herec
 Stanislav Kropilák, 67 let, slovenský basketbalista
 Ralf Wolter, 95 let, německý herec

 16. října
 Lodewijk van den Berg, 90 let, nizozemský kosmonaut

 18. října
 Ole Ellefsæter, 83 let, norský lyžař a zpěvák
 Robert Gordon, 75 let, americký zpěvák

 19. října
 Omar Borrás, 93 let, uruguayský fotbalový trenér

 20. října
 Jimmy Millar, 87 let, skotský fotbalista

 21. října
 Masato Kudó, 32 let, japonský fotbalista

 22. října
 Leszek Engelking, 67 let, polský básník
 Dietrich Mateschitz, 78 let, rakouský podnikatel

 25. října
 Branislav Hronec, 81 let, slovenský hudební skladatel

 28. října
 Jerry Lee Lewis, 87 let, americký klavírista a zpěvák

Listopad 
 1. listopadu
 Takeoff, 28 let, americký rapper

 2. listopadu
 Michael Möllenbeck, 52 let, německý diskař

 3. listopadu
 Douglas McGrath, 64 let, americký herec a režisér

 5. listopadu
 Aaron Carter, 34 let, americký rapper
 Valère Gustin, 98 let, belgický válečný veterán

 6. listopadu
 Carlo Galli, 91 let, italský fotbalista
 Robert Merkulov, 91 let, ruský rychlobruslař

 7. listopadu
 Chrysostomos II., 81 let, arcibiskup Kypru
 Leslie Phillips, 98 let, britský herec

 8. listopadu
 Dan McCafferty, 76 let, skotský zpěvák, člen Nazareth
 Mario Conti, 88 let, skotský arcibiskup

 9. listopadu
 Ivan Čarnogurský, 89 let, slovenský politik a manažer

 10. listopadu
 Agustín Hernández Navarro, 98 let, mexický architekt
 Frank Prihoda, 101 let, australský lyžař českého původu
 Hervé Télémaque, 85 let, francouzský malíř haitského původu
 Alfredo Torres, 87 let, mexický fotbalista
 Nik Turner, 82 let, anglický zpěvák a saxofonista, člen Hawkwind

 13. listopadu
 Jerzy Kronhold, 76 let, polský básník

 16. listopadu
 Gerhard Rodax, 57 let, rakouský fotbalista

 17. listopadu
 Frederick Brooks, 91 let, americký informatik

 19. listopadu
 Greg Bear, 71 let, americký spisovatel

 21. listopadu
 Wilko Johnson, 75 let, anglický zpěvák, kytarista a herec
 Nuzhat Kacav, 90 let, izraelská politička
 Kálmán Mészöly, 81 let, maďarský fotbalista
 Jürgen Nöldner, 81 let, německý fotbalista

 23. listopadu
 David Johnson, 71 let, anglický fotbalista

 24. listopadu
 Hans Magnus Enzensberger, 93 let, německý básník
 Börje Salming, 71 let, švédský hokejista
 Issei Sagawa, 73 let, japonský vrah a kanibal

 25. listopadu
 Irene Cara, 63 let, americká herečka
 Klára Kubičková, 86 let, slovenská historička architektury

 26. listopadu
 Fernando Gomes, 66 let, portugalský fotbalista
 Albert Pyun, 69 let, americký režisér

 27. listopadu
 Richard Baawobr, 63 let, ghanský kardinál
 Maurice Norman, 88 let, anglický fotbalista

 28. listopadu
 Clarence Gilyard, 66 let, americký herec

 30. listopadu
 Murray Halberg, 89 let, novozélandský atlet
 Christine McVie, 79 let, anglická zpěvačka, členka Fleetwood Mac
 Ťiang Ce-min, 96 let, čínský politik

Prosinec 
 1. prosince
 Mylène Demongeotová, 87 let, francouzská herečka

 2. prosince
 Jošio Kikugawa, 78 let, japonský fotbalista

 3. prosince
 Alžan Žarmuchamedov, 78 let, kazašský basketbalista

 4. prosince
 Patrick Tambay, 73 let, francouzský pilot F1
 Nick Bollettieri, 91 let, americký tenisový trenér

 5. prosince
 Kirstie Alleyová, 71 let, americká herečka
 Mária Kráľovičová, 95 let, slovenská herečka

 6. prosince
 Adolfas Šleževičius, 74 let, litevský politik

 10. prosince
 Soňa Valentová, 76 let, slovenská herečka

 11. prosince
 Angelo Badalamenti, 85 let, americký skladatel italského původu
 Moše Mizrachi, 72 let, izraelský politik

 12. prosince
 Mirosław Hermaszewski, 81 let, první polský kosmonaut
 Anton Šoltýs, 85 let, slovenský lyžař

 13. prosince
 Kim Simmonds, 75 let, velšský kytarista

 16. prosince
 Siniša Mihajlović, 53 let, srbský fotbalista

 17. prosince
 Manuel Muñoz, 94 let, chilský fotbalista
 Severino Poletto, 89 let, italský kardinál

 19. prosince
 Sonya Eddy, 55 let, americká herečka
 Erwin Josef Ender, 85 let, apoštolský nuncius
 Rudolf Vraniak, 91 let, slovenský basketbalista

 20. prosince
 Vladimír Krčméry, 62 let, slovenský lékař

 21. prosince
 Ludwik Synowiec, 64 let, polský hokejista

 22. prosince
 Irena Greifová, 83 let, slovenská kostýmní výtvarnice
 Anton Tkáč, 71 let, slovenský cyklista

 23. prosince
 George Cohen, 83 let, anglický fotbalista
 Maxi Jazz, 65 let, britský rapper
 Genaro Sermeño, 74 let, salvadorský fotbalista

 24. prosince
 Vittorio Adorni, 85 let, italský cyklista
 Chajim Drukman, 90 let, izraelský rabín
 Franco Frattini, 65 let, italský politik

 25. prosince
 Jean Blondel, 93 let, francouzský politolog
 Fabián O'Neill, 49 let, uruguayský fotbalista

 26. prosince
 Sergej Dmitrijev, 58 let, ruský fotbalista

 27. prosince
 Andrzej Iwan, 63 let, polský fotbalista
 Rodolfo Micheli, 92 let, argentinský fotbalista

 28. prosince
 Bernard Barsi, 80 let, monacký biskup
 Robert Pynsent, 79 let, britský bohemista

 29. prosince
 Maxmilián Ondřej Bádenský, 89 let, německý šlechtic
 Ruggero Deodato, 83 let, italský herec a režisér
 Arata Isozaki, 91 let, japonský architekt
 Mihalj Kertes, 75 let, srbský politik
 Pelé, 82 let, brazilský fotbalista
 Edgar Savisaar, 72 let, estonský politik
 Joseph Ti-kang, 94 let, tchajwanský biskup
 Ian Tyson, 89 let, kanadský zpěvák
 János Varga, 83 let, maďarský zápasník
 Vivienne Westwoodová, 81 let, britská módní návrhářka

 30. prosince
 Miklós Duray, 77 let, slovenský geolog
 Šmu'el Toledano, 101 let, izraelský politik
 Barbara Waltersová, 93 let, americká moderátorka
 John Quinn Weitzel, 94 let, americký biskup
 Janez Zemljarič, 94 let, slovinský politik a právník

 31. prosince
 Benedikt XVI., 95 let, německý papež a arcibiskup
 Kim Čung-man, 68 let, jihokorejský fotograf
 Tom Karen, 96 let, britský automobilový konstruktér
 Pietro Spada, 87 let, italský klavírista a muzikolog

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 
Seznamy lidí